Ipê (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul.
 Ipê (Guaíba), een wijk in de Braziliaanse gemeente Guaíba in de deelstaat Rio Grande do Sul.
 Ipé (houtsoort), een houtsoort afkomstig van Tabebuia spp bomen of groenhart.